Příjmení Švehla nosí více různých osobností:

 Antonín Švehla (1873–1933) – československý politik
 Jan Švehla (1890–1967) – český umělecký malíř-krajinář, fotograf, divadelník a odbojář
 Josef Švehla (1861–1934) – český pedagog, archeolog a spisovatel
 Ladislav Švehla (1934–???) – český a československý politik KSČ z Písecka, poslanec FS za normalizace
 Marek Švehla (* 1966) – český novinář
 Martin Švehla (* 1951) – český novinář a tiskový mluvčí
 Petr Švehla (* 1972) – český řecko-římský zápasník
 Róbert Švehla (* 1969) – slovenský hokejista
 Zdeněk Švehla (1924–2014) – český pěvec

ženský tvar s přechýlením
 Elena Švehlová (* 1934) – slovenská a československá bezpartijní politička z obvodu N. Mesto n. Váhom, poslankyně FS za normalizace
 Jarmila Švehlová – česká herečka, dcera Zdeňka Švehly

literární postavy
 Jan Švehla, husitský válečník, hrdina stejnojmenného románu Václava Vlčka (1873)